Стефан VIII может относиться к следующим лицам:

 Стефан VII (VIII)
 Стефан VIII (IX)
 Стефан VIII Разван — правитель Молдавии.